Spojení písmene M a číslice 26 může mít různé významy:

 Messier 26 – otevřená hvězdokupa
 M26 Pershing – americký střední tank